EMB est un sigle qui peut désigner :

 EMB, un code d'emballage dans la réglementation européenne ;
 les Écoles militaires de Bourges qui regroupent l'École du matériel et l'École du train et de la logistique opérationnelle à Bourges ;
 EMB (où EMB signifie eosin methylene blue) ou milieu de Lévine, un milieu de culture ;
 Espace Michel Berger, une salle de concerts située à Sannois en France.
 E.M.B, un youtubeur français spécialisé dans la Nintendo Switch

ja:XMS#EMB